Plaats in Indonesië
 Sungai Naik (Bulan Tengah Suku Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Naik (Rantau Bayur), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra